World in My Eyes este o piesă a formației britanice Depeche Mode. Piesa a apărut pe albumul Violator, în 1990.

Track listings 
1. World in My Eyes (Single version) - 3:58
2. Happiest Girl (Jack Mix) - 4:57
3. Sea of Sin (Tonal Mix) - 4:43
4. World in My Eyes (Oil Tank Mix) - 7:47
5. Happiest Girl (Kiss-A-Mix) - 6:15
6. Sea of Sin (Sensoria) - 6:06
7. World in My Eyes (Dub in My Eyes) - 6:55
8. World in My Eyes (Mode to Joy) - 6:32
9. Happiest Girl (The Pulsating Orbital Mix) - 6:28
10. World in My Eyes (Mayhem Mode) - 4:56
11. Happiest Girl (The Pulsating Orbital Vocal Mix) - 8:01

Curiosities 
1. During the Devotional Tour, Depeche Mode was playing the "Dub in My Eyes" (with elements of "Mayhem Mode" and album version) version of track "World in My Eyes".
2. In the video to track "World in My Eyes", Martin Gore is playing the keyboard and electric guitar. Video to "World in My Eyes" was making to album version of track.
3. During the Touring the Angel and Tour of the Universe, Depeche Mode was playing the album version of track.
4. Track "World in My Eyes (Oil Tank Mix)" was choosen as a 12" single version of song.
5. 7" single version of track "World in My Eyes" have only a shorter intro than a album version of track.

Musiciains 
1. David Gahan - lead vocals
2. Martin Gore - keyboard, guitar, backing vocals
3. Andrew Fletcher - keyboard
4. Alan Wilder - keyboard, drums, backing vocals

Piese din 1990
Piese Depeche Mode